Сергей Брагин:
 Брагин, Сергей Владимирович (наст. имя Владимиров Семён Владимирович; 1857—1923) — русский и советский актёр и театральный деятель .
 Брагин, Сергей Михайлович (1894—1965) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Брагин, Сергей (род. 1967) — советский и эстонский футболист.